Ormosia kan syfta på:

 Ormosia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Ormosia (växter) – ett släkte av växter